Daxia puede referirse a:
Daxia, un orden de foraminifera, organismos pertenecientes al reino Protista
Daxia, nombre chino de la antigua Bactriana
Río Daxia, afluente del Río Amarillo